Successor – minialbum Sonaty Arctiki
 Successor – album Freda Warmsleya
 Successor – amerykański koń wyścigowy
 The Successor – amerykański film z 1996

Zobacz też 
 sukcesja
 następca